Poniższy wykaz jest listą osób płci męskiej, noszących imię i nazwisko Jewgienij Korolow (ros. Евгений Королёв). 

 Jewgienij Korolow (ur. 1978) – rosyjski hokeista
 Jewgienij Korolow (ur. 1988) – kazachski tenisista